Gleaner Company – azienda giornalistica giamaicana
 The Daily Gleaner – giornale canadese
 Henderson Gleaner – giornale statunitense
 Gleaner Manufacturing Company – azienda manifatturiera statunitense
 Gleaner A85 – mietitrebbia prodotta dall'omonima azienda
 Gleaner Heights – alture dell'isola Livingston